2-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин прошёл 30-31 мая 1959 года в Кракове (Польша). В нём приняли участие 26 гимнасток из 13 стран. Турнир носил название Кубок Европы, разыгрывались звания обладательниц Кубка Европы в индивидуальном многоборье и в отдельных упражнениях. В 1969 году Международная федерация гимнастики присвоила этим соревнованиям статус второго чемпионата Европы среди женщин.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях
 Спортивный ежегодник 1951—1959 гг.: соревнования, победители, результаты (составитель Г. Михайлова). — , «ФиС», 1961.

1959
Чемпионаты Европы в 1959 году
Международные спортивные соревнования в Кракове
Чемпионаты Европы в Польше
Май 1959 года
Спорт в Польше в 1959 году
Гимнастика в Польше